Presa de Menorca (1708), durant la guerra de Successió espanyola
 Batalla de Menorca (1756): batalla naval entre França i Gran Bretanya el 20 de maig de 1756 en el context de la Guerra dels Set Anys.
 Presa de Menorca (1782): enfrontament bèl·lic entre Espanya i Gran Bretanya pel que Espanya va recuperar Menorca amb l'ajuda de França.
 Batalla de Menorca (1939): batalla de la Guerra Civil Espanyola que va tindre lloc entre el 4 i el 9 de febrer de 1939.